Neoleprea booligai är en ringmaskart som beskrevs av Anne D. Hutchings 1997. Neoleprea booligai ingår i släktet Neoleprea och familjen Terebellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
booligai